Estrada Nova é um pequeno lugar da Póvoa de Varzim, na freguesia de Amorim que no censo de 2001 tinha 38 habitantes.

Na Estrada Nova localiza-se um hipermercado orientado para populações suburbanas, que serve a zona periurbana da Póvoa de Varzim, na faixa interior do município.

Localidades de Portugal
Lugares da Póvoa de Varzim
Amorim